Bratu ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Egon Bratu (1910–1993), deutscher Erziehungswissenschaftler und Politiker
 Aurel Bratu (* 1973), rumänischer Fechter
 Christine Bratu (* 1981), deutsche Philosophin
 Emilian Bratu (1904–1991), rumänischer Chemieingenieur
 Florin Bratu (* 1980), rumänischer Fußballspieler
 Neagu Bratu (* 1935), rumänischer Sportschütze
 Tudorel Bratu (* 1991), rumänischer Rugby-Union-Spieler